Ungrateful е четвърти студиен албум на американската метълкор група Escape The Fate. Издаден е на 14 май 2013 г. от Eleven Seven Music.

Дебютира на 27-о място в Billboard 200, продавайки 17 000 копия през първата седмица.

Състав 
 Крейг Мабит – вокали
 Брайън „Монте“ Мани – китара, клавири, бек вокали
 Майкъл Мани – китара
 Томас „Ти Джей“ Бел – бас, бек вокали
 Робърт Ортис – барабани

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Ескейп дъ Фейт
Музикални албуми от 2013 година